Othar ist ein althochdeutscher Vorname, der aus den althochdeutschen Wörtern ot (Besitz, Reichtum) und heri ‚das Heer, der Krieger‘ zusammengesetzt ist.

Bekannte Namensträger 
 Othar Chedlivili (* 1943), französischer Organist
 Othar Turner (1908–2003; auch: Otha Turner), US-amerikanischer Musiker

Männlicher Vorname